Максидов — фамилия; имеет женскую форму Максидова.
 Максидов, Анатолий Ахмедович (1944—2008) — российский историк, писатель, генеалог, родоначальник генеалогической науки Кабардино-Балкарии.
 Максидов, Казгери Увжукович (1893—1937) — советский партийный и государственный деятель.